Methylobacteriaceae — семейство бактерий из порядка Rhizobiales (Ризобиевые) класса альфа-протеобактерий.

Бактерии Methylobacteriaceae стали первыми обнаруженными в постоянном развитии за пределами международной космической станции
 

В семейство входят рода:

 Enterovirga Chen et al. 2017

 Methylobacterium Patt et al. 1976 (Approved Lists 1980)
 Methylorubrum Green and Ardley 2018
 Microvirga Kanso and Patel 2003

 Psychroglaciecola Qu et al. 2014

Примечания 

Rhizobiales